Согуруу-Салаа (салаа — «приток») — название ряда рек в Якутии

 Согуру-Сала (приток Угояна)
 Согуруу-Салаа (приток Большой  Черепанихи) — река, впадает в 124 км по пр. берегу р. Большая Черепаниха (Лена от в/п с. Мача до устья р. Олекма)
 Согуруу-Салаа (приток Тойон-Уйалааха) — река, впадает в 40 км по пр. берегу р. Тойон-Уйалаах (Лена от устья Олекмы до в/п п. Покровск)
 Согуруу-Салаа (приток Кыра-Мухатты) — река, впадает в 7,5 км по пр. берегу р. Кыра-Мухатта (Лена от устья Олекмы до в/п п. Покровск)
 Согуруу-Салаа (приток Орто-Салаа) — река, впадает в 21 км по лв. берегу р. Орто-Салаа (Вилюй от впадения р. Марха до устья без р. Тюнг)
 Согуруу-Салаа (приток Дьюёдьэсиндэ) — река, впадает в 78 км по лв. берегу р. Дьюёдьэсиндэ (Лена от впадения р. Вилюй до в/п ГМС Джарджан)
 Согуруу-Салаа (приток Баайаги) — река, впадает в 18 км по лв. берегу р. Баайага (Яна от истока до впадения р. Адыча)
 Согуруу-Салаа (приток Согуруу-Кюёрэгэй) — река, впадает в 4,3 км по пр. берегу р. Согуруу-Кюёрэгэй (Яна от истока до впадения р. Адыча)
 Согуруу-Салаа (приток Матаги) — река, впадает в 21 км по пр. берегу р. Матага (Яна от истока до впадения р. Адыча)
 Согуруу-Салаа (приток Куокуя) — река, впадает в 19 км по пр. берегу р. Куокуй (Адыча)
 Согуруу-Салаа (приток Кустуура) — река, впадает в 13 км по пр. берегу р. Кустуур (Бытантай)
 Согуруу-Салаа (приток Унукчана) — река, впадает в 13 км по пр. берегу р. Унукчан (Яна от впадения р. Адыча до устья без р. Бытантай)
 Согуруу-Салаа (приток  Дьаанкы) — река, впадает в 86 км по лв. берегу р. Дьаанкы (Яна от впадения р. Адыча до устья без р. Бытантай)
 Согуруу-Салаа (приток Оччугуй-Бакы) — река, впадает в 35 км по пр. берегу р. Оччугуй-Бакы (Реки бассейна моря Лаптевых от границы бассейна р. Лена на западе до границы бассейна р. Яна на востоке)
 Согуруу-Салаа (приток Геромдола) — река, впадает в 9,6 км по пр. берегу р. Геромдол (Реки бассейна моря Лаптевых от границы бассейна р. Лена на западе до границы бассейна р. Яна на востоке)